Folket i Bild kan syfta på:

 Folket i Bild (1934-1963) – svensk tidning utgiven mellan 1934 och 1963
 Folket i Bilds förlag – förlagsverksamhet vid Folket i Bild
 FIB:s Lyrikklubb – bokserie för lyrik startad 1954
 FIB aktuellt – svensk tidning utgiven från 1963.
 Folket i Bild/Kulturfront – svensk tidning utgiven från 1972